Bad to the Bone – album di George Thorogood and the Destroyers del 1982
 Bad to the Bone – singolo di George Thorogood and the Destroyers del 1982
 Bad to the Bone – album degli LA Dream Team del 1986
 Bad to the Bone – singolo dei Running Wild del 1989
 Bad to the Bone – gruppo musicale olandese
 Bad to the Bone – titolo originale del film per la televisione Una donna senza scrupoli del 1997